Sestava slovenské hokejové reprezentace, která se umístila ve skupině "B" na 1. místě mistrovství světa v hokeji v roce 1995.

Brankáři 
 Roman Čunderlík
 Jaromír Dragan

Obránci 
 Stanislav Jasečko
 Miroslav Marcinko
 Stanislav Medřík
 Ľubomír Sekeráš
 Marián Smerčiak
 Róbert Švehla
 Ján Varholík
 Slavomír Vorobeľ

Útočníci 
 Zdeno Cíger
 Jozef Daňo
 Oto Haščák
 Branislav Jánoš
 Miroslav Ihnačák
 Ľubomír Kolník
 Róbert Petrovický
 Vlastimil Plavucha
 René Pucher
 Miroslav Šatan
 Richard Šechný
 Peter Šťastný

Trenérem tohoto výběru byl Július Šupler

Mistrovství světa v ledním hokeji 1995
Slovenské mužské reprezentační týmy na MS v ledním hokeji